Die Brasil Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis zum 17. Februar 2013 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Rotterdam die ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in San José die SAP Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Im Einzel war Nicolás Almagro Titelverteidiger, er schied jedoch im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten David Nalbandian in drei Sätzen aus. Dieser verlor im Finale gegen Rafael Nadal mit 2:6 und 3:6. In der Doppelkonkurrenz konnte Vorjahressieger Bruno Soares – damals mit Eric Butorac – mit Alexander Peya gegen das Duo František Čermák und Michal Mertiňák mit 6:75, 6:2 und [10:7] gewinnen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Brasil Open 2013 fand vom 9. bis zum 11. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Brasil Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2013
ATP São Paulo